Castell kan syfta på:
 Castell – ett mänskligt torn i olika våningar
 Castell, Unterfranken – kommun i Bayern, Tyskland